Васко има више значења:
 Васко
 Округ Васко (Орегон)
 Васко (Калифорнија)